Salvisberg ist der Familienname folgender Personen:

 André Salvisberg (* 1965), Schweizer Historiker
 Andrea Salvisberg (* 1989), Schweizer Triathlet
 Florin Salvisberg (* 1990), Schweizer Triathlet
 Friedrich Salvisberg (1820–1903), Schweizer Architekt
 Lukas Salvisberg (* 1987), Schweizer Triathlet
 Otto Rudolf Salvisberg (1882–1940), Schweizer Architekt
 Paul Salvisberg (1855–1925), Schweizer Kunsthistoriker, Verleger und Autor